Mostuea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Mostuea ingår i familjen Gelsemiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gentianaordningen
Mostuea